Кабанское — название населённых пунктов в России:

 Кабанское — село в Каслинском районе Челябинской области.
 Кабанское — село в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Кабанское сельское поселение